Примера Дивисьон 1934 () — 4-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.wildstat.ru

Бомбардиры

Ссылки 
Чемпионат Аргентины 1934 на rsssf.com

1934
Аргентина
Спорт в Аргентине в 1934 году